Cedar River kan vise til følgende floder i USA:

 Cedar River, Florida
 Cedar River, Iowa, går gennem Minnesota og Iowa, en biflod til Iowa River
 Cedar River, Michigan
 Cedar River, Minnesota
 Cedar River, Nebraska
 Cedar River, New York, en biflod til Hudson River
 Cedar River, Washington, løber ud i Lake Washington
 Cedar Creek, North Dakota, også kendt som Cedar River